Santa Maria do Suaçuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Maria do Suaçuí (ort), Minas Gerais, 
 Santa Maria do Suaçuí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar